Нику́льское — деревня в городском округе Мытищи Московской области. Население —  чел. (). 1994—2006 гг. — деревня Жостовского сельского округа, 2006—2015 гг. — деревня городского поселения Пироговский.

История 
XVI—XIX вв.

Согласно описаниям историка Ю.А.Князева, история Никульского начинается с XVI века. Изначально называлось Микульским.
Первоначально земли принадлежали боярину Ф.М.Троекурову, а также долгое время роду Камышевых.

XIX век
В начале XIX века земли Микульского (Никульского) перешли во владение В.П.Голицына. К середине XIX века это было большое село в 26 крестьянских дворов.

Ранее располагалось на берегу реки Учи. Село славилось своим кирпичным храмом во имя Святого Николая. Престольный праздник — 2 октября — день памяти Ярославских чудотворцев, благоверных князей Феодора Смоленского (1299 год) и чад его Давида (1321 год) и Константина. Здесь также были чулочная фабрика и чайная. 

XX век

При строительстве канала Москва — Волга часть Никульского и церковь были затоплены, жители переехали в соседние деревни, исчезли чайная и фабрика.

Население

Достопримечательности 
В сентябре 2018 г. в окрестностях деревни Никульское на берегу Пяловского водохранилища открыт памятник атомной подводной лодке К-19.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Мытищи
Населённые пункты Московского уезда